Аліче ()

 Аліче — жіноче ім'я
 Аліче-Бель-Колле — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Алессандрія
 Аліче-Кастелло — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Верчеллі
 Аліче-Суперіоре — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин

Див. також 

 Алича
 Алиса
 Аліса